ФК ЛАСК Линц () је фудбалски клуб из Аустрије.

Историја 
Клуб је основан 7. августа 1908. године. То је најстарији фудбалски клуб који долази из те регије, а игра у аустријској фудбалској Бундеслиги, највишем рангу аустријског фудбала. Боје клуба су црна и бела. ЛАСК има свој женски фудбалски клуб.

Клуб је постао први тим ван Беча који је освојио аустријско фудбалско првенство у сезони 1964/65. То је такође једино освојено првенство до сада за ЛАСК. Имају један освојен Куп Аустрије. У сезони 2018/19. клуб је заузео друго место у првенству.

Трофеји 
Бундеслига Аустрије
 Првак (1) : 1964/65.
 Вицепрвак (2) : 1961/62, 2018/19.

Куп Аустрије
 Освајач (1) : 1965.
 Финалиста (4) : 1963, 1967, 1970, 1999.

ЛАСК Линц у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт клуба
 Профил на сајту УЕФА

ЛАСК Линц